Tuckahoe ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Tuckahoe (Missouri)
 Tuckahoe (New Jersey)
 Tuckahoe (Suffolk County, New York)
 Tuckahoe (Westchester County, New York)
 Tuckahoe (Virginia)
 Tuckahoe (West Virginia)

Gewässer
 Tuckahoe Bay in South Carolina
 Tuckahoe Creek in Maryland
 Tuckahoe River in New Jersey

Pflanze
 Tuckahoe Pflanze (Wolfiporia extensa)